Парджи, или дурува (Dhruva, Dhurwa, Durva, Paraja, Parajhi, Parjhi, Parji, Tagara, Thakara, Tugara) — язык, на котором говорят племя дхурва (этноним: дхурва, глоссоним: парджи) и мадия в округах Корапут штата Орисса и на юго-востоке тахсиллаха Джагдалпур округа Бастар штата Чхаттисгарх в Индии. Также используются языки бхатри (север округа Бастар), ория, халби, хинди.

У парджи есть диалекты дхарба, куканар, нетанар (центральный), тирия.

Фонология

Примечания

Ссылки 
 Парджи на Ethnologue

Языки Индии
Дравидийские языки